

Astronomia
 24794 Kurland – asteroide della fascia principale

Geografia
 Kurland – regione storica dell'area baltica
 Kurland – centro abitato sudafricano situato nella municipalità distrettuale di Eden

Persone
 Abraham Kurland – lottatore danese
 Bob Kurland – cestista statunitense
 Jeffrey Kurland – costumista statunitense